Во́льфганг О́верат (; род. 29 сентября 1943, Зигбург) — немецкий центральный полузащитник, капитан сборной ФРГ с 1970 по 1972 год и «Кёльна» с 1968 по 1977 год. Чемпион мира 1974 года. Входит в список лучших футболистов Европы XX века по версии МФФИИС. Один из семи футболистов — обладателей полного комплекта наград чемпионатов мира (серебро в 1966, бронза в 1970 и золото в 1974 годах).

Карьера 
Оверат начал карьеру в клубе «Зигбургер 04», откуда перешёл в «Кёльн». За этот клуб Оверат выступал с 1962 по 1977 год, сыграв в 765 матчах и забив 287 голов. Он выиграл с клубом чемпионат ФРГ в 1964 году и Кубок ФРГ в 1968 и 1977 годах.

С 1963 по 1974 год Оверат играл за сборную ФРГ, проведя 81 матч и забив 17 голов. Он выигрывал в составе сборной все виды медалей на первенствах.

С 2004 по 2011 год Оверат работал президентом футбольного клуба «Кёльн».

Достижения

Командные 
 Чемпионат мира: золото (1974), серебро (1966), бронза (1970)
 Чемпион ФРГ: 1964
 Вице-чемпион ФРГ: 1965, 1973
 Обладатель Кубка ФРГ: 1968, 1977
 Финалист Кубка ФРГ: 1970, 1971, 1973

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на fussballdaten.de 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Кёльн»
Чемпионы мира по футболу